Fürberg heißen folgende geographische Objekte:

 Fürberg (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Fürberg (Remscheid), Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Fürberg am Wolfgangsee, Ort in Winkl, Gemeinde Sankt Gilgen, Schiffsanlegestelle, Hotel und Landmarke am Wolfgangsee

 Schloss Fürberg, Gebäude am Kapuzinerberg, Stadt Salzburg

 Fürberg (Bayerischer Wald) (880 m), Berg bei Kirchberg im Wald